Nicola Aslan foi escritor maçônico, Quio, (08 de junho de 1906 - 2 de maio de 1980). 

Publicou extensa obra sobre temas maçônicos. Ocupou a 6ª cadeira da Academia Maçônica de Letras do Rio de Janeiro, tendo sido um de seus fundadores. Também foi um dos fundadores da Academia Brasileira Maçônica de Letras, ocupando a cadeira 38.

Iniciado na maçonaria na Loja Evolução nº 2 de Niterói, ocupou vários cargos no Grande Oriente do Brasil, atingindo o 33º Grau do Rito Escocês Antigo e Aceito.

Maçons do Brasil
Maçons escritores
Naturais de Quio